Шаркія — губернаторство в Єгипті
 Шаркія — регіон в Омані
 Шаркія — регіон в Саудівській Аравії